

Patronyme et surnoms 

  :
 Alain Fergent, dit « le Roux » (1060-1119), comte de Cornouaille, de Rennes et de Nantes, puis duc de Bretagne sous le nom d'Alain IV ;
 Alain Le Roux (1947-), footballeur ;
 Alain le Roux (1040-1093), noble anglo-breton.
 Alfred Le Roux (1815-1880), banquier et homme politique français ;
 Anthony Le Roux (1990-), joueur français de rink hockey ;
 Bernard Le Roux (1989-), joueur sud-africain de rugby à XV et international français ;
 Bruno Le Roux (1965-), homme politique français ;
 Carmen Le Roux (1998-), nageuse sud-africaine ;
 Charles Le Roux (1814-1895), peintre français ;
 Charles-Tanguy Le Roux (1941-), préhistorien et conservateur général du patrimoine ;
 Christophe Le Roux (1969-), joueur de football français ;
  (1933-), footballeur sud-africain ;
 Étienne Le Roux (1966-), caricaturiste français ;
 Erwan Le Roux (1974-), navigateur français ;
 Eugène Alexis Le Roux (1871-1958), homme politique français ;
 François Le Roux (1955-), chanteur d'opéra français ;
 François-Pierre Le Roux (1832-1906), physicien français ;
 Françoise Le Roux (1927-2004), historienne française, spécialiste des religions ;
  (1955-), joueur de cricket sud-africain ;
 Gaspard Le Roux (1660-1707), claveciniste et compositeur ;
  ;
 Guillaume Le Roux (1885-1913), missionnaire français ;
 Guillaume le Roux (1060-1100), roi d'Angleterre de 1066 à 1087 ;
 Guillaume Le Roux (1766-1794), administrateur du Finistère et victime de la Révolution française.
 Hennie Le Roux (1967-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 Henri Le Roux (1872-1942), peintre belge ;
 Henri Le Roux (1942-), maître chocolatier et caramélier ;
 Hervé Le Roux (1958-2017), réalisateur et scénariste français ;
 Hippolyte Le Roux (1801-1860), acteur et auteur dramatique français ;
 Hubert Le Roux (1963-), écrivain français ;
 Hugues Le Roux archevêque de Dol de Bretagne (1154-1161)
 Hugues Le Roux (1860-1925), journaliste français ;
 Isabel Le Roux (1987-), athlète sud-africain ;
 Jean-Marie Le Roux (1863-1949), mathématicien français ;
 Jean-Pierre Le Roux (1985-), joueur d'échecs français ;
  (1920-1944), aviateur sud-africain ;
 Kévin Le Roux (1989-), joueur de volley-ball français ;
 Louis-Napoléon Le Roux (1890-1944), nationaliste breton ;
  (1914-1963), artiste, acteur et radio-diffuseur sud-africain ;
  (1995-), joueuse de tennis sud-africaine ;
 Marc Le Roux (1854-1933), écrivain, biologiste et archéologue français ;
 Mathieu Le Roux (1991-), joueur international de rink hockey ;
 Maurice Le Roux (1923-1992), compositeur français ;
 Meven Mordiern (1878-1949), lexicographe français ;
 Nicolas Le Roux (1976-), joueur et entraîneur de rugby à XV et à sept ;
 Ollie Le Roux (1973-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 P. K. Le Roux (1904-1985), politicien sud-africain ;
 Patrick Le Roux (1943-), historien français ;
 Paul Le Roux (1850-1923), personnalité politique française ;
 
 Paul Le Roux (1972-), informaticien et criminel australo-sud-africain ;
 Philibert-Joseph Le Roux (?-1790), lexicographe français ;
  :
 Pierre Le Roux (1874-1975), linguiste breton ;
 Pierre Le Roux (1891-1961), physicien français.
  (1865-1943), missionnaire sud-africain ;
 Romain Le Roux (1992-), coureur cycliste français ;
 Roulland Le Roux (?-1527), architecte français ;
 Shaun Le Roux (1986-), joueur de squash sud-africain ;
 Yvon Le Roux (1960-), footballeur français ;
 Yvonne Le Roux (1882-1945), déportée résistante française.

Toponyme 

 Le Roux, commune française du département de l'Ardèche] ;
 Le Roux, hameau de la commune française d'Abriès dans le département des Hautes-Alpes ;
 Le Roux, section de la ville belge de Fosses-la-Ville, située en Région wallonne dans la province de Namur ;
 Rue Abbé Paul Le Roux à Bruxelles, rue bruxelloise de la commune de Jette.

Lien externe 

 

Patronyme breton